„Love Letter” – singel BoA'y Kwon
 „Love Letter” – singel zespołu Nick Cave and the Bad Seeds
 „Love Letter” – singel Gackta
 „Love Letter” – album Gackta